Hurley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Desmond Eugene Hurley
 Richard L. Hurley